El nombre José Gil puede referirse a:
José Gil Gordillo, futbolista español.
José Gil, filósofo portugués.
José Gil, músico argentino.